Lispothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av O. M. Reuter 1899. Lispothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rörtripsar
Lispothrips